Dürnsricht ist der Ortsname von

 Dürnsricht (Fensterbach), Ortsteil der Gemeinde Fensterbach, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Dürnsricht (Hahnbach), Ortsteil des Marktes Hahnbach, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern